Branislav Ivanović (Бранислав Ивановић; Szávaszentdemeter, 1984.  február 22. –) szerb válogatott labdarúgó,  a West Bromwich Albion játékosa.

2009. április 8-án a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Liverpool ellen idegenben két góllal járult hozza csapata 3–1-es győzelméhez. Ez volt az első mérkőzés a Chelsea színeiben, hogy gólt szerzett, ráadásul duplázás jött össze egyből egy nagyon fontos mérkőzésen.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban
Lokomotyiv Moszkva
Orosz kupagyőztes (1): 2006–07

Chelsea
Premier League – Bajnok (3): 2009–10, 2014–15, 2016–17
FA-kupagyőztes (3): 2008–09, 2009–10, 2011–12
Football League kupagyőztes (1): 2014–15
FA Community Shield – győztes (1): 2009
Bajnokok ligája – győztes (1): 2011–12
Európa-liga – győztes (1): 2012–13
FIFA-klubvilágbajnokság – döntős (1): 2012

Zenyit Szankt-Petyerburg
Orosz Premier League – Bajnok (2): 2018–19, 2019–20
Orosz kupagyőztes (1): 2019–20

Válogatottban
Szerbia és Montenegro U21
U21-es Európa-bajnokság – döntős (1): 2004
Szerbia U21
U21-es Európa-bajnokság – döntős (1): 2007

Egyéni
U21-es Európa-bajnokság – a torna csapata: 2007
PFA – az év csapata (2): 2009–10, 2014–15 
Az év szerb labdarúgója: 2012, 2013
Európa-liga-döntő – a meccs embere (Man of the Match): 2013
ESM – az év csapata:2014–15
Bajnokok ligája – az szezon csapata:2014–15
U21-es Európa-bajnokság – Álom csapat (Dream Team)

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb 2021. április 3-án lett

A válogatottban
Legutóbb 2018. június 22-én lett frissítve:

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 Válogatott profilja, Beli Orlovi

Szerb labdarúgók
A Chelsea labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Az OFK Beograd labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
1984-ben született személyek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európa-liga-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Zenyit Szentpétervár labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói